Laura Siegemund era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al secondo turno da Coco Vandeweghe.

In finale Karolína Plíšková ha sconfitto la Vandeweghe con il punteggio di 7-62, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Simona Halep (quarti di finale)
  Garbiñe Muguruza (secondo turno, ritirata)
  Elina Svitolina (quarti di finale)
  Jeļena Ostapenko (quarti di finale)

 Karolína Plíšková (campionessa)
 Caroline Garcia (semifinale)
 Sloane Stephens (primo turno)
 Petra Kvitová (primo turno)

Qualificate 

  Marta Kostyuk (secondo turno)
  Zarina Dijas (secondo turno)

 Markéta Vondroušová (secondo turno, ritirata)
 Veronika Kudermetova (secondo turno)

Lucky loser 
  Carina Witthöft (primo turno)

Wildcard 

  Antonia Lottner (primo turno)
  Marija Šarapova (primo turno)

 Laura Siegemund (secondo turno)
 Coco Vandeweghe (finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Porsche Tennis Grand Prix 2018